Bieberstein steht für:
 Bieberstein (Reinsberg), Ortsteil der Gemeinde Reinsberg im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Bieberstein (Wiehl), Stadtteil von Wiehl im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bieberstein (Adelsgeschlecht), zum Herrenstand der böhmischen Länder gehörige Familie
 Bieberstein, deutscher Name zweier Orte in Masuren:
 Bieberstein, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Bobrowo (Barciany), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bieberstein, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Wólka Baranowska, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bieberstein, deutscher Name eines zur schlesischen Gemeinde Ciasna gehörigen Orts, poln. Bobrów

steht im weiteren Sinn für:
 Stauweiher Bieberstein nahe der Stadt Gummersbach im Bergischen Land, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Schloss Bieberstein (Hessen), Schloss bei Hofbieber im Landkreis Fulda, Hessen, Hermann-Lietz-Schule
 Schloss Bieberstein (Sachsen), Schloss bei Reinsberg im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Burg Bieberstein über dem Tal der Wiehl bei Bieberstein im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Bieberstein, Schloss in Żary in der Niederlausitz, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Marschall von Bieberstein, meißnisches Adelsgeschlecht, zu Namensträgern siehe dort
 Rogalla von Bieberstein, ostpreußisches Adelsgeschlecht, zu Namensträgern siehe dort

Bieberstein ist der Familienname folgender Personen:
 Arno Bieberstein (1883–1918), deutscher Schwimmer
 Frauke von Bieberstein (* 1974), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Joseph Albrecht Christoph von Bieberstein-Pilchowsky (1730–1815), preußischer Generalmajor
 Klaus Bieberstein (* 1955), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Rada Bieberstein (* 1979), deutsche Kunsthistorikerin, Filmwissenschaftlerin und Regisseurin
 Sabine Bieberstein (* 1962), deutsche römisch-katholische Theologin
 Karl Jörg Bieberstein (1931–2021), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Biberstein (Begriffsklärung)